Die Liste der Rektoren der Universität Rostock führt alle Personen auf, die seit der Gründung im Jahr 1419 das Amt des Rektors der Universität Rostock ausgeübt haben. Gemäß den Statuten der Universität Rostock dauerte die Amtszeit des Rektors bis ins ausgehende 18. Jahrhundert ein halbes Jahr. Erst mit der Rückverlegung der Universität Bützow nach Rostock im Jahr 1789 wurde der Rektor fortan auf ein Jahr ins Amt gewählt. Während der Zeit des Nationalsozialismus und darüber hinaus führten die gewählten Rektoren auch mehrjährige Amtszeiten. Mit dem Landeshochschulgesetz vom 9. Januar 1994 wurde eine vierjährige Amtszeit des Rektors mit einmaliger Möglichkeit der Wiederwahl eingeführt. Durch eine Novellierung des Landeshochschulgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern 2011 kann die Amtszeit des Rektors nach Maßgabe der Grundordnung der Hochschule zwischen vier und acht Jahren betragen.

15. Jahrhundert

1419–1436

1437–1443

1444–1469

1470–1499

16. Jahrhundert

1500–1519

1520–1539

1540–1559

1560–1579

1580–1599

17. Jahrhundert

1600–1619

1620–1639

1640–1659

1660–1679

1680–1699

18. Jahrhundert

1700–1719

1720–1739

1740–1759

1760–1779

1780–1799 
Mit der Verlegung der Universität Bützow nach Rostock und der Vereinigung beider Universitäten im Jahr 1789 wurden seitdem die Rektoren auf ein Jahr gewählt.

19. Jahrhundert

1800–1824

1825–1849

1850–1874

1875–1899

20. Jahrhundert

1900–1994 

Umstrukturierung der Universität Rostock

1994–1999 
Mit dem Landeshochschulgesetz vom 9. Februar 1994 wurde eine vierjährige Amtszeit des Rektors mit einmaliger Möglichkeit der Wiederwahl eingeführt.

21. Jahrhundert

Seit 2000

Literatur 
 Angela Hartwig, Tilmann Schmidt (Hrsg.): Die Rektoren der Universität Rostock – 1419–2000. In: Beiträge zur Geschichte der Universität Rostock. Heft 23. Universitätsdruckerei Rostock-Universitätsarchiv 2000. ISBN 3-86009-173-5.

Weblinks 
 Aktueller Rektor der Universitat Rostock
 Drei bedeutende Rektoren der Universität Rostock
 Rektoren der Universität Rostock 1419–2019 im Catalogus Rectorum Academiae Rostochiensis
 Monumenta inedita rerum Germanicarum praecipue Cimbricarum, et Megapolensium, quibus varia antiquitatum, historiarum, legum, juriumque Germaniae, speciatim Holsatiae et Megapoleos vicinarumque regionum argumenta illustrantur. E codicibus manuscriptis, membranis et chartis authenticis erui studuit ... Et cum praefatione instruxit Ernestus Joachimus de Westphalen, Leipzig 1743, Sp. 1005-1308: Rektorenliste der Universität Rostock

Einzelnachweise 

Rostock, Universitat
!